W sezonie 2009/2010 rozegrano 96. edycję najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Luksemburgu – Nationaldivisioun (fr. Division Nationale, niem. Nationaldivision; znana również pod nazwą sponsorską BGL Ligue). Tytułu mistrzowskiego bronił . Rozgrywki rozpoczęły się 2 sierpnia 2009, a zakończyły po 26 kolejkach – 21 maja 2010.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach wzięło udział 14 drużyn, walczących o tytuł mistrza Luksemburga w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 26 spotkań). 13. i 14. drużyna tabeli spadły do Éirepromotioun, a 12. weźmie udział w barażach o utrzymanie się w Nationaldivisioun. Mistrz kraju otrzymał prawo gry w II rundzie kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów UEFA, wicemistrz i 3. drużyna będą mogli wystąpić w I rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy UEFA, a zdobywca Pucharu Luksemburga 2009/2010 w II rundzie kwalifikacyjnej tych rozgrywek.

Drużyny 

Po poprzednim sezonie do Éirepromotioun spadły:  (13) i  (14).

Tabela

Baraże o Nationaldivisioun 
Po zakończeniu rozgrywek odbył się mecz barażowy o miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej Luksemburga między 12. drużyną Nationaldivisioun a 3. zespołem Éirepromotioun. Utrzymał się .

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Źródło: Der luxemburgische Fussball

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Luksemburgu
2009 w piłce nożnej
2010 w piłce nożnej
2009 w Luksemburgu
2010 w Luksemburgu